Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2013. Insgesamt nahmen 30 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Dezember 2012 stattfand. Die beiden erstgesetzten Spielerinnen der Qualifikation hatten ein Freilos in die zweite Runde.

Gréta Arn verlor zwar in der Qualifizierungsrunde, konnte aber als Lucky Loser trotzdem ins Hauptfeld einziehen, da Sorana Cîrstea verletzungsbedingt ausfiel.

Einzel

Setzliste

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Auckland